Free Spirit может означать:

 Free Spirit — одиннадцатый студийный альбом валлийской певицы Бонни Тайлер. Он был впервые выпущен 2 ноября 1995 года на лейбле East West Records.
 Free Spirit — второй студийный альбом американского соул-певца Халида, вышедший 5 апреля 2019 года на лейбле RCA.